La statua di cera (Waxwork) – romanzo di Peter Lovesey del 1978
 Waxwork - Benvenuti al museo delle cere (Waxwork) – film del 1988 diretto da Anthony Hickox
 Waxwork 2 - Bentornati al museo delle cere (Waxwork II: Lost in Time) – film del 1991 diretto da Anthony Hickox